Tomáš Divíšek, né le  à Most (Tchécoslovaquie), est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de ailier droit.

Carrière

En club 
Tomáš Divíšek commence le hockey sur glace dans le mouvement junior du Slavia Prague, avec qui il fait ses premiers pas en Extraliga lors de la saison 1996-1997. En 1998, il est repêché au  ( au total) par les Flyers de Philadelphie.

Il quitte alors son pays natal pour les États-Unis durant l'été 1999. Ne jouant que rarement en LNH, seulement cinq matchs entre 1999 et 2002, il est souvent rétrogradé en LAH, d'abord chez les Phantoms de Philadelphie, puis chez les Falcons de Springfield.

Voyant son rêve américain bouché, il rentre, en 2002, en République tchèque et signe pour le HC Pardubice, avec il remporte le titre de champion lors de la saison 2004-2005. Il part sur ce succès pour retourner dans son club formateur, avec qui il ne joue qu'un peu plus d'une saison. En effet, durant la saison 2006-2007, il rejoint le HC Plzeň 1929 et effectue une pige en Suisse chez le HC Bâle lors des play-out du championnat de Suisse.

De retour à Plzeň, il n'y reste qu'une autre saison, puisque, lors de la saison 2008-2009, il s'engage avec Pardubice. Au milieur de la saison 2009-2010, il signe avec le HC Kometa Brno, qu'il quitte au mois de  pour le BK Mlada Boleslav. En , il accepte un contrat à l'essai du HC Davos, qui évolue en LNA. Son contrat n’étant pas renouvelé, il retourne en République tchèque et joue pour le HC Kometa Brno.

En équipe nationale 
Tomas Divisek a représenté son pays lors des mondiaux juniors en 1998, pendant lequel il a été désigné meilleur passeur du tournoi. Il a également participé au Euro Hockey Tour entre 2004 et 2007 avec la République tchèque.

Palmarès 
Extraliga
Champion en 2005 avec le HC Pardubice
Vice-champion en 2003 avec le HC Pardubice et en 2006 avec le HC Slavia Prague
Championnat du monde junior
Meilleur passeur en 1998

Statistiques

En club 

|1995-1996 || HC Slavia Prague U20 || Extraliga U20
|21 || 5 || 7 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1996-1997 || HC Slavia Prague || Extraliga
|1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997|| HC Slavia Prague U20 || Extraliga U20
|41 || 17 || 25 || 42 || 18 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || HC Slavia Prague || Extraliga
|22 || 2 || 0 || 2 || 8 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998|| HC Slavia Prague U20 || Extraliga U20
|27 || 20 || 16 || 36 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999 || HC Slavia Prague || Extraliga
|45 || 8 || 4 || 12 || 26 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Phantoms de Philadelphie || LAH
| 59 || 18 || 31 || 49 || 30 || +1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2|| 0 
|-
|2000-2001 || Flyers de Philadelphie || LNH
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || - || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Phantoms de Philadelphie || LAH
| 45 || 10 || 22 || 32 || 33 || -3 || 10 || 4 || 9 || 13 || 4|| +2 
|-
|2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH
| 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1 || - || - || - || - || - || -
|- 
|2001-2002|| Phantoms de Philadelphie || LAH
| 65 || 13 || 18 || 31 || 54 || -15 || - || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002||Falcons de Springfield || LAH
| 9 || 2 || 1 || 3  || 8 || +4|| - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || HC Pardubice || Extraliga
| 34 || 16 || 14 || 30  || 22 || +13|| 15 || 2 || 4 || 6 || 12|| +3 
|- 
|2002-2003|| HC Hradec Králové || 1.Liga
| 1 || 2 || 0 || 2 || 10 || +2 || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || HC Pardubice || Extraliga
| 49 || 20 || 24 || 44 || 101 || +24 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4|| -6 
|- 
|2004-2005 || HC Pardubice || Extraliga
| 35 || 13 || 6 || 19 || 40 || +5 || 16 || 1 || 5 || 6 || 6|| +3 
|- 
|2005-2006 || HC Slavia Prague || Extraliga
| 40 || 8 || 20 || 28 || 48 || +11 || 15 || 1 || 6 || 7 || 8|| +2 
|-
|2006-2007 || HC Slavia Prague || Extraliga
| 8 || 2 || 4 || 6 || 18 || +1 || - || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007|| HC Plzeň || Extraliga
| 34 || 15 || 18 || 33 || 96 || +4 || - || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || HC Bâle || LNA
| - ||  - || - || - || - || - || 13 || 4 || 6 || 10 || 18||  
|-
|2007-2008 || HC Plzeň || Extraliga
| 52 || 21 || 14 || 35 || 133 || -17 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6|| -2 
|-
|2008-2009 || HC Pardubice || Extraliga
| 47 || 13 || 21 || 34 || 50|| +17  || 7 || 3 || 4 || 7 || 10|| +1 
|-
|2009-2010 || HC Pardubice || Extraliga
| 20 || 2 || 8 || 10 || 20 || +1 || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010|| HC Kometa Brno || Extraliga
| 18 || 2 || 4 || 6 || 24|| -3  || 10 || 2 || 4 || 6 || 2|| 0 
|-
|2010-2011 || BK Mlada Boleslav || Extraliga
| 48 || 16 || 13 || 29 || 28 || -3 || 8 || 5 || 4 || 9 || 18|| -3 
|-
|2011-2012 || HC Davos || LNA
| 7 || 3 || 2 || 5  || 4 || +3|| - || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || HC Kometa Brno || Extraliga
| 26 || 6 || 11 || 17 || 18 || +4 || 20 || 6 || 20 || 26  || 16|| +16
|-
|2012-2013 || HC Kometa Brno || Extraliga
| 22|| 12|| 15|| 27 || 32|| -9|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || KLH Chomutov || Extraliga|| 9|| 3|| 7|| 10|| 12|| -2|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KLH Chomutov || Extraliga
| 32 || 6 || 10 || 16 || 32 || -25|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Sparta Prague || Extraliga || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || 0 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || HC Most || 1.Liga || 11|| 1|| 9||10 ||10 ||-3 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HC Plzeň|| Extraliga|| 8|| 3|| 1||4 || 2 ||-2|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015||  HC Slavia Prague || Extraliga ||21 ||6 ||9 || 15|| 24 ||-11||4|| 0|| 0|| 0|| 4 ||0 
|-
| 2015-2016 || HC Pardubice || Extraliga || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Most || 1.liga || 8 || 2 || 5 || 7 || 4 || -1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blue Devils Weiden || Oberliga || 12 || 5 || 10 || 15 || 8 || || 7 || 3 || 4 || 7 || 2 || 
|-
| 2016-2017 || HC Most || 1.liga || 46 || 15 || 28 || 43 || 36 || -20 || 6 || 0 || 3 || 3 || 10 || -5
|-
| 2017-2018 || LHK Jestřábi Prostějov || 1.liga || 48 ||24 || 32 || 56 || 28 || +13 || 6 ||0  || 8 || 8 ||6 ||-7	
|-
| 2018-2019 || LHK Jestřábi Prostějov || 1.liga || 49 ||27 || 36 || 63 || 57 || 0 || 7 ||  1 || 4 || 5 || 2 ||-7	
|-
| 2019-2020 || LHK Jestřábi Prostějov || 1.liga || 35|| 15|| 24 || 39 || 10 || +11 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-

En équipe nationale 

|1998 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 2 || 7 || 9 || 6 ||+2 || align="left"|
|-
|2003-2004 || align="left"|EHT
| 9 || 2 || 4 || 6 || 10 ||  ||align="left"|
|-
|2004-2005 || align="left"|EHT
| 3 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  || align="left"|
|-
|2005-2006 || align="left"|EHT
| 3 || 0 || 0 || 0 ||2 ||  || align="left"|
|-
|2006-2007 || align="left"|EHT
| 3 || 0 || 1 || 1 || 8 ||  || align="left"|

Notes et références

Lien externe 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Brno
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Davos
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Naissance en juillet 1979
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie